The Family (realityserie), een Britse realitysoap
 The Family (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2016 
 The Family (theaterfeuilleton), een theaterfeuilleton van Lodewijk de Boer uit de jaren 70
 films:
 Città violenta uit 1970 (Engelse titel The Family of Violent City) van Sergio Sollima met Charles Bronson
 The Family (1973) uit 1973, van Lodewijk de Boer met Huib Broos en Martine Crefcoeur gebaseerd op bovengenoemd theaterfeuilleton
 Karei-naru ichizoku uit 1974 (Engelse titel The Family) van Satsuo Yamamoto
 La famiglia (film) uit 1987 (Engelse titel The Family) van Ettore Scola met Emanuele Lamaro, Andrea Occhipinti en Vittorio Gassman
 The Family (2011), horrorfilm van Joe Hollow en Wolfgang Meyer
 Malavita uit 2013 (Engelse titel The Family) van Luc Besson met Robert de Niro
 The Family (2015) van Jay Cosme en Charly Mae Nelson
 Children of God, een Amerikaanse sekte
 The Family (band), een Amerikaanse band opgericht door Prince, heropgericht in 2009 onder de naam fDeluxe